All night long ("per tutta la notte" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 All Night Long – film del 1924 diretto da Harry Edwards
 All Night Long – film del 1961 diretto da Basil Dearden
 Tutta una notte (All Night Long) – film del 1981 diretto da Jean-Claude Tramont
 All Night Long – film del 2015 diretto da Gianluigi Sorrentino

Letteratura 
 All Night Long – opera di Erskine Caldwell del 1942

Musica 
 All Night Long – traccia dell'album Open Sesame dei Kool & the Gang del 1976
 All Night Long – album di Sammy Hagar del 1978
 All Night Long – traccia dell'album Tokyo Tapes degli Scorpions del 1979
 All Night Long – singolo dei Rainbow del 1980
 All Night Long – album di Shirley Horn del 1981
 All Night Long (All Night) – singolo di Lionel Richie del 1983
 All Night Long – traccia dell'album Live Sentence degli Alcatrazz del 1984
 All Night Long – traccia dell'album D'Molls dei D'Molls del 1988
 All Night Long – traccia dell'album Lookin' for Action di Kuni del 1988
 All Night Long – traccia dell'album Don't Touch Me There dei Silent Rage del 1989
 All Night Long – album di Junior Kimbrough del 1992
 All Night Long – traccia dell'album Afterlife dei Blackthorne del 1993
 Mary Jane (All Night Long) – singolo di Mary J. Blige del 1995
 All Night Long – traccia dell'album Missing Pieces degli Autograph del 1997
 All Night Long – album di Billy Burnette del 1999
 All Night Long – singolo di Puff Daddy e Faith Evans del 1999
 All Night Long – brano eseguito da Simon Mathew all'Eurovision Song Contest 2008
 All Night Long – singolo di Puff Daddy e Fergie del 2006
 All Night Long – album dei Buckcherry del 2010
 All Night Long – singolo di Alexandra Burke del 2010
 Al Night Long (Demi Lovato) – brano musicale di Demi Lovato feat. Missy Elliot & Timbaland

Televisione 
 All Night Long – serie televisiva britannica